Линия Север — Юг (англ. North — South line (NSL)) — одна из 6 линий Сингапурского метрополитена. На картах обозначается красным цветом. Открыта 7 ноября 1987 года. Имеет 27 станций и длину 45 км. Проходит от станции Джуронг — Восток до станции Марина — Южный Пирс.

Пересадки

Станции 

Метрополитены Сингапура